Канский договор () — договор, подписанный 23 декабря 1465 года между королём Франции Людовиком XI и герцогом Бретани Франциском II.

История 
Чтобы сохранить независимость герцогства Бретани, Франциск II принял участие в объединении крупных французских феодалов Лига общественного блага, возглавляемой, в частности, братом короля и герцог Беррийским Карлом. По Конфланскому договору Карл получил герцогство Нормандия в качестве удела, а управление Нижней Нормандией было возложено на герцога Бретани.

Вскоре между прежними союзниками возникли разногласия, и бретонцы бежали, удержав за собой сохранивший верность королю Кан.

Король Людовик XI, воспользовавшись этими разногласиями, прибыл с армией и подписал новый мирный договор..

Примечания

Ссылки 
 Lettres de Louis XI (traité de Caen), Caen, le 23 décembre 1465 (Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome XVI, p.448)

Международные договоры XV века
Международные договоры Франции
История Кан
Появились в 1465 году
События 23 декабря
Декабрь 1465 года